Histriasaurus (« lézard d'Istrie ») est un genre éteint de dinosaures sauropodes diplodocoïdes ayant vécu au Crétacé inférieur (Hauterivien à Barrémien), soit il y a environ entre  (millions d'années).

Une seule espèce est rattachée au genre, Histriasaurus boscarollii, décrite par F. M. Dalla Vecchia en 1998.

Découverte 
Son fossile holotype, référencé WN V-6, a été découvert près de la ville de Bale sur la péninsule d'Istrie en Croatie, dans des calcaires lacustres de l'Hauterivien à Barrémien.

Classification 

Histriasaurus est un sauropode diplodocoïde, proche, mais un peu plus primitif, que Rebbachisaurus. Les différentes analyses phylogénétiques réalisées le placent comme l'un des Rebbachisauridae les plus basaux.

Cladogramme 
Le cladogramme suivant des Rebbachisauridae établi par Luis Carballido et ses collègues en 2012, montre la position très basale dHistriasaurus parmi les Rebbachisauridae :

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Dinosaure
 Saurischien
 Sauropode
 Rebbachisaurus

Notes et références

Références

Bibliographie 
 
 

Diplodocoidea
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Saurischien non avien (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé inférieur
Dinosaure d'Europe
Taxon fossile décrit en 1998